LEurolega di pallacanestro 2021-2022 (chiamata per il 12º anno Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è stata la 22ª edizione del massimo campionato tra club europei organizzato dall'Euroleague Basketball. In totale si tratta della 65ª stagione della principale competizione Europea per club di pallacanestro.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Cambi di allenatore

Arbitri 
La Union of EuroLeague Basketball Officials (UEBO) ha presentato una lista di 72 ufficiali di gara per la stagione 2021-2022 delle competizioni Euroleague Basketball, EuroLeague e EuroCup:

  Gentian Cici
  Leandro Lezcano
  Nick Van den Broeck
  Denis Hadžić
  Josip Radojković
  Luka Kardum
  Sreten Radović
  Tomislav Hordov
  Robert Vyklický
  Aare Halliko
  Rain Peerandi
  Hugues Thépénier
  Joseph Bissang
  Maxime Boubert
  Mehdi Difallah
  Anne Panther
  Benjamin Barth
  Robert Lottermoser

  Steve Bittner
  Eduard Udyanskyy
  Elias Koromilas
  Ioannis Foufis
  Vasileios Pitsilkas
  Vasiliki Tsaroucha
  Adar Peer
  Amit Balak
  Seffi Shemmesh
  Carmelo Paternicò
  Guido Giovannetti
  Luigi Lamonica
  Michele Rossi
  Kristaps Konstantinovs
  Oļegs Latiševs
  Artūras Šukys
  Gytis Vilius
  Jurgis Laurinavičius

  Igor Dragojević
  Miloš Koljenšić
  Jakub Zamojski
  Marcin Kowalski
  Piotr Pastusiak
  Tomasz Trawicki
  Fernando Rocha
  Sérgio Silva
  Artem Lavrukhin
  Stanislav Valeev
  Ilija Belošević
  Marko Juras
  Milivoje Jovčić
  Uroš Nikolić
  Uroš Obrknežević
  Damir Javor
  Mario Majkić
  Matej Boltauzer

  Milan Nedović
  Saša Pukl
  Sašo Petek
  Benjamín Jiménez
  Carlos Cortés Rey
  Carlos Peruga Embid
  Daniel Hierrezuelo Navas
  Emilio Pérez Pizarro
  Jordi Aliaga Solé
  Juan Carlos García González
  Miguel Ángel Pérez Pérez
  Saulius Račys
  Sébastien Clivaz
  Emin Moğulkoç
  Hüseyin Çelik
  Sinan Isguder
  Borys Ryzhyk
  Mykola Ambrosov

Regular season 
La Regular Season è iniziata il 30 settembre 2021 e si concluderà l'8 aprile 2022. Ogni squadra giocherà contro le altre 17 avversarie, disputando un girone di andata e di ritorno per un totale complessivo di 34 partite. Alla fine delle 34 giornate, le prime 8 squadre in classifica si qualificherano per i playoff.

A seguito della crisi russo-ucraina del 2021-2022, con la successiva invasione del territorio ucraino delle forze armate russe il 24 febbraio 2022, EuroLeague Basketball ha deciso di sospendere dalla competizione le squadre russe (CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo) e che, se la situazione non dovesse migliorare, saranno annullate tutte le partite delle squadre russe e la classifica aggiornata di conseguenza.

L'esclusione fu ufficializzata in data 22 marzo 2022.

Classifica 
Aggiornata alla 34ª giornata.

Legenda:
      Campione d'Europa.
      Partecipante ai play-off.
      Escluse dalla competizione

Regolamento:
In caso di arrivo a pari vittorie, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Note:

Risultati

Calendario 
Aggiornato alla 34ª giornata. Referti delle partite tratti dal sito www.euroleague.net.
Tutti gli orari fanno riferimento ai fusi orari CET (UTC+1) e CEST (UTC+2)

Statistiche regular season 
Statistiche aggiornate al 9 aprile 2022

Statistiche individuali

Valutazione 

Fonte:

Punti 

Fonte:

Rimbalzi 

Fonte:

Assist 

Fonte:

Altre statistiche

Migliori prestazioni individuali

Statistiche di squadra 

Fonte:

Migliori prestazioni di squadra

Play-off 

Le serie sono al meglio delle 5 partite, secondo il formato 2-2-1: ovvero le gare 1, 2 e 5 si giocano in casa delle teste di serie (prime quattro classificate della stagione regolare). La squadra che si aggiudicherà tre gare si qualificherà per la Final Four.

Dall'introduzione del nuovo formato nel 2016, solo il Real Madrid è l'unica squadra a non aver mai fallito la qualificazione ai play-off.

Final Four 

Le Final Four, inizialmente previste a Berlino, si sono svolte dal 19 al 21 maggio 2022 alla Štark Arena di Belgrado. Semifinali e finali verranno disputate su gara secca.

Tabellone

Premi

Riconoscimenti individuali

Quintetti ideali

Miglior giocatore della giornata

Stagione regolare

Play-off

MVP del mese

Note

Voci correlate 
 Eurocup 2021-2022
 Basketball Champions League 2021-2022
 FIBA Europe Cup 2021-2022
 EuroLeague Women 2021-2022

Altri progetti